Chaloupek ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Chaloupek (1900–1988), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Günther Chaloupek (* 1947), österreichischer Ökonom
 Johann Chaloupek (1901–1988), österreichischer Genossenschafter
 Marie Chaloupek, österreichische Malerin

Siehe auch:
 Chalupetzky